Toponímia:
 Thomson (Illinois)
 Thomson (Minnesota)
 Biografies:
 Antoine Thomson d'Abbadie (Dublín, 1810 - París, 1897), explorador, geògraf, numismàtic i astrònom francès 
 Charles Thomson Rees Wilson (Midlothian, 1869 - Edimburg, 1959), biòleg, físic i químic escocès 
 Derick Thomson (1921), escriptor, editor, lexicògraf i acadèmic escocès 
 Earl Foster Thomson (Cleveland, 1900 - Santa Bàrbara, 1971), genet estatunidenc
 Johnny Thomson (1922, Lowell, Massachusetts), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 Joseph John Thomson (Cheetham Hill, Manchester, 1856 – Cambridge, 1940), professor universitari i físic anglès 
 George Paget Thomson (Cambridge, 1892 - 1975), físic anglès guardonat amb el Premi Nobel de Física 
 George Thomson (Dundee, 1921 - Londres, 2008), polític escocès que fou ministre en diverses ocasions
 William Thomson dit “Lord Kelvin” (Belfast, Irlanda 1824 - 1907), físic, matemàtic i enginyer britànic 
 Joan Tresserra i Thomson (Barcelona, 1844 - Alfaro, 1869), advocat, crític musical, compositor i pianista 
 Miscel·lània:
 Thomson SA, empresa tecnològica francesa actualment anomenada Technicolor SA
 Difusió Thomson, difusió d'un fotó de baixa energia sobre una partícula carregada en repòs, generalment un electró
 Gasela de Thomson (Eudorcas thomsonii) rep el nom de l'explorador Joseph Thomson 
 Model atòmic de Thomson, model que proposà a principis del segle XX J J Thomson per a descriure l'estructura dels àtoms 
 Efecte Thomson, efecte que descriu la relació entre un corrent elèctric i el flux de calor
 Dorsal de Wyville-Thomson, dorsal oceànica al nord de l'oceà Atlàntic entre les illes Faroe i Escòcia